M9 kan syfta på:

 M9 – en stjärnhop i Ormbärarens stjärnbild, se Messier 9
 M9 (Storbritannien) – en motorväg i Storbritannien
 M9 (Pakistan) – en motorväg i Pakistan
 HMS M9 – en minsvepare
 Meizu M9 – en smarttelefon
 Leica M9 – en kameramodell